The Skull (Le Crâne) est le titre de plusieurs œuvres :
 The Skull, deuxième album du groupe de doom metal américain Trouble sorti en 1985 ;
 The Skull, groupe de doom metal américain fondé par d'anciens membres de Trouble en 2012.

 The Skulls : Société secrète, film américain réalisé par Rob Cohen sorti en 2000 ;
 The Skulls 2 : Société secrète, film américain réalisé par Joe Chappelle, suite du film précité, sorti en 2002 ; 
 The Skulls 3, troisième volet de la trilogie réalisé par J. Miles Dale sorti en 2004.

Voir aussi